Buchner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Annemarie Buchner (1924–2014), västtysk alpin skidåkare
 Eduard Buchner (1860–1917), tysk kemist
 Hans Buchner (1850–1902), tysk bakteriolog
 Johann Andreas Buchner (1783–1852), tysk farmakolog 
 Ludwig Andreas Buchner (1813–1897), tysk farmakolog
 Max Buchner (1846–1921), tysk läkare och Afrikaresenär
 Paul Buchner (1886–1978), tysk zoolog

Se även 

 Büchner

Tyska efternamn